IFPI steht für:
 International Federation of the Phonographic Industry, der Weltverband der Phonoindustrie
 International Federation for Information Processing, eine internationale Informatikorganisation
 Instituto Federal do Piauí, ein Institut in Brasilien 
 Indiana Fiscal Policy Institute, eine Organisation für Steuergerechtigkeit

Abkürzung